Фиделио — единственная опера немецкого композитора Людвига ван Бетховена.
 (524) Фиделио — астероид главного пояса, который принадлежит к спектральному классу X.